Muuss oder Muuß ist der Familienname folgender Personen:
 Mike Muuss (1958–2000), Autor des freien Netzwerkprogramms Ping
 Rudolf Muuß (1892–1972), deutscher lutherischer Geistlicher, Heimatforscher, Politiker (CDU) und Autor

Siehe auch:
 Muuß
 Muus
 Mus (Begriffsklärung)
 Muhs
 Mues
 Muss